Mihai Marchidan (n. 18 noiembrie 1954, satul Preotești, județul Suceava) este un preot ortodox de stil vechi român, care îndeplinește demnitatea de protopop al Bacăului, paroh la Biserica Sfântul Ilie din Bacău, parohie ortodoxă de stil vechi.

Legături externe
 Pagina oficială a Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din Romania

Protopopi români
Preoți ortodocși români
Clerici români în viață

Nașteri în 1954